Il doppio del torneo di tennis Vancouver WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Pierre Barthes e Roger Taylor che hanno battuto in finale Tom Gorman e Erik Van Dillen 5-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (quarti di finale)
 Mark Cox /  Graham Stilwell (primo turno)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (primo turno)

 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Jean-Baptiste Chanfreau /  Tom Leonard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Vancouver WCT 1973